Касивара (иногда по английской транскрипции именуется Кашивара) — японское имя или название.
 Касивара — город в префектуре Осака.
 Касивара, Масаки — японский математик.